Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti al primo turno da Guillermo García-López e Philipp Oswald, che poi hanno vinto il torneo battendo in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud per 5-7, 6-4, [15-13].

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

Wildcard

  Guilherme Clezar /  Marcelo Demoliner (primo turno)

  André Sá /  João Souza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2014
ATP World Tour 2014